Pöhler (auch Pöler) steht für:

 Straßenfußballer im Ruhrgebietsdeutsch und im münsterländischen Plattdeutsch, siehe Straßenfußball #Die Sprache der Straßenspieler; ebenfalls in diesen Gebieten ein Ausdruck für Fußballschuhe mit Stollen;

Pöhler ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Pöhler (1919–1989), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Kerstin Maria Pöhler, deutsche Regisseurin und Autorin
 Ludwig Pöhler (1916–1975), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Pöhler (1874–1961), deutscher Politiker (SPD)
 Thomas Pöhler (* 1966), deutscher Maler und Medienkünstler
 Volker Pöhler (* 1953), deutscher Politiker (CDU), MdL Thüringen
 Werner Pöhler (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Pöhler (1880–1945), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdL Schaumburg-Lippe
 Willi Pöhler (* 1934), deutscher Arbeits- und Industriesoziologe

Siehe auch:
 Böhler
 Poehler